La coupe des champions est la plus importante compétition de club de volley-ball féminin, de la saison 1993-1994, en Europe.

Participants

Compétition

Premier tour 

|}

Deuxième tour 

|}

Huitièmes de finale 

|}

Quarts de finale 

|}

Finale à quatre

Références

Liens externes 
  Site officiel

Ligue des champions féminine de volley-ball
Volley-ball en 1993
Volley-ball en 1994
Volley-ball F1